Aiken House steht für folgende im NRHP gelisteten Objekte:

 Aiken House (New York), Rensselaer County, New York, NRHP-Nr. 74001296
 Abraham Aiken House, Essex County, New York, NRHP-Nr. 89000465
 Fred C. Aiken House, Palm Beach County, Florida, NRHP-Nr. 92001271